Schuld (debet), een nog te betalen of terug te betalen geldsom
Schuldgevoel, het feit dan men iets niet of onvoldoende heeft gedaan
Schuld (strafrecht), het feit dat men een strafbaar feit heeft gepleegd of dat dat plegen aan hem kan worden verweten
onrechtmatige daad, het verwijt dat iemand kan worden gemaakt van zijn of haar handelen of nalaten waardoor een ander schade lijdt
Onrechtmatige daad (Nederland)
Onrechtmatige daad (België)
Schuldvermenging, de situatie waarbij schuldeiser en schuldenaar in dezelfde persoon verenigd zijn
Schuld (Ahr), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts